Moriki-Doriki (en ) - série d'animation russe 2018.

Créateurs 
 Directeurs: Vera Myakisheva, Stanislav Dobrovsky
 Acteurs: Julia Alexandrova, Stepan Sereda, Stepan Derevyankin, Ulyana Kulikova, Mark Smetankin
 Scénaristes: Yaroslav Kosinov, Maria Mazourova, Ulyana Volina, Arina Chunaeva
 Compositeurs: Daria Stavrovich, Sergey Bogolyubsky
 Décors: Stanislav Metelsky

Dans le monde sous-marin magique de l'Océanie, Lana, une jeune sirène professeure, vient travailler à l'école. Le premier jour, elle s'empresse de faire plaisir aux élèves de la classe de plancton avec une nouvelle incroyable : leur classe participera au concours de talents de l'école Golden Anchor. Mais les étudiants ne sont pas du tout contents de cet événement : . Mais Lana n'a pas l'intention d'abandonner ! Elle invite RuRu, le garçon le plus populaire de l’école, à aider les planctoniens à découvrir leurs talents et à croire en eux-mêmes.

Notes et références 

Série d'animation russe
Série télévisée russe des années 2010